Prague Open, właśc. Advantage Cars Prague Open – kobiecy turniej tenisowy, od 2020 roku zaliczany do kategorii WTA 125K series. Rozgrywany na kortach ceglanych w czeskiej Pradze. W latach 2015–2019 były to zawody ITF Women’s Circuit.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna kobiet

Przypisy

Bibliografia